Ancienne commune de Tarn-et-Garonne, la commune éphémère de Saint-Julien a été supprimée entre 1790 et 1794. Son territoire a été partagé parmi deux autres communes, de part et d'autre de la Petite Séoune : Roquecor (la partie nord) et Lacour (la partie sud).

Ancienne commune en Tarn-et-Garonne